Síndrome XXXX ou 48, XXXX — desordem cromossómica rara causada pela presença de 4 cromossomas Xem vez de 2
 XXXX Corpo de Exército (Alemanha) — corpo de exército da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial
 XXXX Corpo Panzer (Alemanha) — corpo de exército da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial
 XXXX (cerveja) — marca australiana de cervejas

Ver também 
 X (desambiguação)
 XX
 XXX
 4X (desambiguação)

Desambiguação